«Кузне́чик» () — алкогольный коктейль, смешиваемый из сливок, мятного и шоколадного ликёра в равных количествах. Обладает сладким мятным вкусом, подают в качестве дижестива. Своё название коктейль получил из-за своего зелёного цвета, который ему придаёт один из ингредиентов — мятный ликёр (crème de menthe). По одной из версий, коктейль был впервые приготовлен во Французском квартале Нового Орлеана, штат Луизиана, и в 50—60-х годах прошлого века завоевал популярность во всех южных штатах Америки. Входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA), категория «Современная классика» ().

На пике популярности коктейля появился анекдот:
Как-то раз в бар заходит кузнечик и прыгает на барную стойку. Бармен: «Мы тут пьём коктейль, названный в честь тебя.»
Кузнечик: «Вы пьёте коктейль под названием Карл?»

В честь коктейля в США был назван пирог с зелёной начинкой.

Состав 
 Мятный ликёр — 1 часть
 Шоколадный ликёр — 1 часть
 Сливки — 1 часть

Рецепт 
 Наполните шейкер кубиками льда
 Налейте 30 мл шоколадного ликёра, 30 мл мятного ликёра и 30 мл свежих сливок
 Взбейте все ингредиенты
 Перелейте через стрейнер в охлажденный коктейльный бокал
 Украсьте тёртым шоколадом

Вариации 

 В коктейле "Водка" или "летящий" Кузнечик заменяют сливки на водку.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Международной ассоциации барменов 
 Список коктейлей «Международной ассоциации барменов» (International Bartenders Association — IBA) 
 Коктейль Grasshopper на сайте IBA 
 Коктейль Grasshopper на сайте Барменской ассоциации России
 Алкогольные коктейли, Рецепт коктейля «Кузнечик»

Алкогольные коктейли
Коктейли по алфавиту
Коктейли с ликёром
Коктейли-дижестивы